|-
| 167001 - ||  || 1 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167002 - ||  || 1 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 167003 - ||  || 2 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 167004 - ||  || 4 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167005 - ||  || 4 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167006 - ||  || 1 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167007 - ||  || 4 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167008 - ||  || 1 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167009 - ||  || 18 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 167010 - ||  || 20 august 2003 ||  || 
|-
| 167011 - ||  || 20 august 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 167012 - ||  || 20 august 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 167013 - ||  || 21 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167014 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167015 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167016 - ||  || 20 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167017 - ||  || 20 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167018 - ||  || 23 august 2003 ||  || 
|-
| 167019 - ||  || 21 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167020 - ||  || 21 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167021 - ||  || 21 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167022 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167023 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167024 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167025 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167026 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167027 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167028 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167029 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167030 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167031 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167032 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167033 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167034 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167035 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167036 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167037 - ||  || 23 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167038 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167039 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167040 - ||  || 22 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 167041 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167042 - ||  || 23 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167043 - ||  || 23 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167044 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167045 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167046 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167047 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167048 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167049 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167050 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167051 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167052 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167053 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167054 - ||  || 24 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167055 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167056 - ||  || 23 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167057 - ||  || 24 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167058 - ||  || 25 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167059 - ||  || 25 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167060 - ||  || 25 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167061 - ||  || 25 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167062 - ||  || 25 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167063 - ||  || 28 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 167064 - ||  || 28 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 167065 - ||  || 31 august 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167066 - ||  || 30 august 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167067 - ||  || 31 august 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167068 - ||  || 28 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167069 - ||  || 2 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 167070 - ||  || 1 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167071 - ||  || 3 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167072 - ||  || 8 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 167073 - ||  || 15 septembrie 2003 || Kleť || 
|-
| 167074 - ||  || 14 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 167075 - ||  || 14 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167076 - ||  || 15 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167077 - ||  || 15 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167078 - ||  || 15 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167079 - ||  || 13 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 167080 - ||  || 13 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 167081 - ||  || 14 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 167082 - ||  || 3 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167083 - ||  || 15 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167084 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167085 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167086 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167087 - ||  || 17 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167088 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167089 - ||  || 17 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167090 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167091 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167092 - ||  || 17 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 167093 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167094 - ||  || 18 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167095 - ||  || 17 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167096 - ||  || 18 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167097 - ||  || 16 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167098 - ||  || 16 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167099 - ||  || 16 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167100 - ||  || 16 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-